Мајкл Остин Сера (, IPA: ) је канадски филмски и телевизијски глумац. Био је номинован за награду БАФТА.

Филмографија

Референце

Спољашње везе 

 

Рођени 1988.
Канадски глумци
Добитници награде Сателит